Aurboða is een reuzin in de Noordse mythologie.

Zij komt voor in de Hyndluljóð, de Gylfaginning en in het Skírnismál.

Zij is de moeder van Gerðr en de vrouw van Gymir.

Naast de reuzin Aurboða is er in de Noordse mythologie nog een personage met die naam.
Het Fjölsvinnmál noemt een dienares van Menglöð die eveneens Aurboða heet.

De naam Aurboða mag niet worden verward met de naam Angrboða.

Stamboom 

Noordse mythologie
Reus